Glipa är ett släkte av skalbaggar. Glipa ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tornbaggar
Glipa